Reilly Opelka var regerande mästare, men han drog sig ut innan turneringens start.

Hubert Hurkacz vann titeln efter att ha besegrat Sebastian Korda med 6–3, 6–3 i finalen. Hurkacz mötte inte en enda spelare som var rankad topp 100 under turneringen.

Seedning
De fyra högst seedade började spela i den andra omgången. 

 Cristian Garín (Andra omgången)
 John Isner (Kvartsfinal)
 Adrian Mannarino (Andra omgången)
 Hubert Hurkacz (Mästare)
 Tommy Paul (Andra omgången)
 Sam Querrey (Andra omgången)
 Pablo Andújar (Första omgången)
 Frances Tiafoe (Kvartsfinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Marcelo Tomás Barrios Vera (Första kvalomgången)
  Viktor Galović (Kvalificeringsmatch)
  Gonçalo Oliveira (Kvalificeringsmatch)
  Pedro Sakamoto (Första kvalomgången)
  Roberto Quiroz (Kvalificerad)
  Alexander Ritschard (Första kvalomgången, drog sig ur)
  Kevin King (Kvalificerad)
  Johannes Härteis (Första kvalomgången, drog sig ur)

Kvalificerade
  Christian Harrison
  Roberto Quiroz
  Kevin King
  Donald Young

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2021 – Singel
Delray Beach Open 2021 – Singel